Mužská čtyřhra Serbia Open 2021 probíhala ve druhé polovině dubna 2021. Do deblové soutěže bělehradského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct párů. Jednalo se o obnovený turnaj, který se naposledy předtím konal v roce 2012. Obhájcem titulu byli Izraelci Jonatan Erlich s Andym Ramem, kteří do turnaje nezasáhli.  

Vítězem se stala chorvatská dvojčata Ivan a Matej Sabanovovi, startující na divokou kartu, která ve finále zdolala uruguaysko-ekvádorskou dvojici Ariel Behar a Gonzalo Escobar po dvousetovém průběhu 6–3 a 7–6. Oba 28letí šampioni prošli soutěží bez ztráty setu a do žebříčku ATP si připsali 250 bodů. Na okruhu ATP Tour získali premiérovou společnou i individuální trofej. Do Bělehradu přitom Chorvaté přijížděli pouze s jedním vyhraným utkáním na túře ATP, které dosáhli na únorovém Open Sud de France 2020 v Montpellier. Do turnaje nastoupili bez sponzorství s tenisovými firmami. Matej Sabanov tak hrál se starou raketou Lasla Djereho a Ivan Sabanov použil raketu Filipa Krajinoviće.

Nasazení párů 

  Nikola Mektić /  Mate Pavić (odstoupili)
  Austin Krajicek /  Oliver Marach (1. kolo)
  Raven Klaasen /  Ben McLachlan (1. kolo)
  Marcelo Arévalo /  Matwé Middelkoop (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Serbia Open 2021